Karluk steht für:

 Karluken, eine Stammesföderation
 HMCS Karluk, eine Brigantine